

Codici 
 KPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pauloff Harbor (Stati Uniti)

Altro
 KPH – abbreviazione del biftalato di potassio, un sale di potassio che compone l'acido ftalico

 KPH – altra sigla utilizzata nei paesi anglofoni per il chilometri all'ora (km/h)